Austrian Snooker Open 2010 to nierankingowy turniej snookerowy w którym udział wzięło 126 zawodników podzielonych na 21 grup (po 6 graczy każda). Z grup wychodziło po 3 zawodników (plus jeden zawodnik z 4 miejsca mający najlepszy bilans frejmów). Awansujący zawodnicy utworzyli drabinkę pucharową od fazy Last 64.

Czas rozegrania turnieju 
Turniej został rozegrany w dniach 20-24 maja 2010.

 20 maja 2010 – mecze grupowe
 21 maja 2010 – mecze grupowe
 22 maja 2010 – mecze grupowe, Last 64 (połowa)
 23 maja 2010 – Last 64 (połowa), Last 32, Last 16
 24 maja 2010 – Ćwierćfinały, Półfinały, Finał

Długość pojedynków 
 mecze grupowe – do 3 wygranych
 Last 64 – do 3 wygranych
 Last 32 – do 3 wygranych
 Last 16 – do 3 wygranych
 Ćwierćfinały – do 4 wygranych
 Półfinały – do 5 wygranych
 Finał – do 6 wygranych

Nagrody finansowe 
 Zwycięzca – 6000 €
 Finalista – 3000 €
 Półfinaliści – 2000 €
 Ćwierćfinaliści – 1000 €
 Last 16 – 500 €
 Last 32 – 150 €
 Najwyższy brejk – 1000 €
 Brejk maksymalny – 1500 €
 Pula nagród – 24 900 €

Wyniki

Faza grupowa 

 – Eva Maskova i Igor Zuzcak nie przyjechali na turniej

Faza pucharowa

Górna połówka

Dolna połówka

Finał

Brejki 100+ 
 147, 109, 105 – Neil Robertson 
 147, 109 – Stuart Bingham 
 142, 122, 108, 102, 102 – Judd Trump 
 141, 120, 115, 113 – Mark Williams 
 140, 100 – Peter Ebdon 
 136, 107, 102 – Tom Ford 
 132 – Dominic Dale 
 129 – Michael Holt 
 125, 115 – Joe Perry 
 123, 109, 106, 106, 100 – Dave Harold 
 123, 104 – Andrew Higginson 
 115, 106, 109 – Mark King 
 115, 101 – Ryan Day 
 115 – Gerard Greene 
 114, 108, 100 – Shaun Murphy 
 113 – Marcus Campbell 
 109 – Barry Hawkins 
 105 – Ricky Walden 
 103, 103, 101, 100 – Graeme Dott 
 101 – Mark Davis

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna) 

Nierankingowe turnieje snookerowe
2010 w sporcie